El Pujol (Maçanet de la Selva)
 El Pujol (Lladó)
 Entitats de població:
 El Pujol (Lladó), entitat de població al municipi de Lladó (Alt Empordà)
 El Pujol (Mediona), entitat de població al municipi de Mediona (Alt Penedès)
 Masies:
 El Pujol (Castellar de la Ribera), masia al municipi de Castellar de la Ribera (Solsonès) 
 El Pujol (Vilamantells), masia al municipi de Guixers (Solsonès)
 El Pujol (les Masies de Roda), masia al municipi de les Masies de Roda (Osona)
 el Pujol (Sant Feliu de Pallerols), a la Garrotxa

 El Pujol (Sant Martí Sarroca), a l'Alt Penedès

 El Pujol de Muntanya, masia al municipi de Viladrau a la comarca d'Osona
 El Pujol del Racó, masia al poble de la Pedra, al municipi de la Coma i la Pedra, a la Vall de Lord (Solsonès)
 El Pujol Vell, masia al municipi d'Artés (Bages) 
 Muntanyes:
 El Pujol (Matadepera), cim al Vallès Occidental
 El Pujol (Piera), muntanya al municipi de Piera (Anoia)
 El Pujol (Rubió), cim al terme de Rubió (l'Anoia)
 El Pujol (Salomó), cim al Tarragonès
 El Pujol (Sant Climent Sescebes), muntanya al municipi de Sant Climent Sescebes (Alt Empordà)
 El Pujol (Saus, Camallera i Llampaies), muntanya al municipi de Saus, Camallera i Llampaies (Alt Empordà)